Alfaro kan syfta på:
 Alfaro (släkte) – ett släkte fiskar

Geografi

Antarktis 

 Alfaro (havskanal), 
 Alfaro (udde),

Ecuador 

 Eloy Alfaro (ort), Guayas,

Spanien 

 Alfaro (kommunhuvudort), La Rioja, Provincia de La Rioja, 
 Alfaro (kommun), La Rioja, Provincia de La Rioja,